Versos mnemônicos assim chamados, eram instruções que acompanhavam a Roda do homem no pólo para ser cantadas em versos que ajudavam a recordar, segundo a inclinação da constelação da ursa menor, a posição do horário sideral.

Ligações externas 
 

Astronomia